Feliciano López e Marc López erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno.

Ryan Harrison e Michael Venus hanno vinto il titolo, sconfiggendo Santiago González e Donald Young in finale con il punteggio di 7–65, 64–7, 6–3.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (primo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Feliciano López /  Marc López (primo turno)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)

  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta /  Guillermo García López (primo turno, ritirati)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (terzo turno)
  Marcin Matkowski /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Florin Mergea /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (primo turno)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (secondo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)

Wildcard 

  Grégoire Barrère /  Albano Olivetti (primo turno)
  Mathias Bourgue /  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Kenny de Schepper /  Vincent Millot (primo turno)
  Jonathan Eysseric /  Tristan Lamasine (primo turno)

 Quentin Halys /  Adrian Mannarino (secondo turno)
 Grégoire Jacq /  Hugo Nys (primo turno)
 Constant Lestienne /  Corentin Moutet (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Open di Francia 2017